Anas Bani Yaseen – calciatore giordano
 Bashar Bani Yaseen – ex calciatore giordano
 Moataz Yaseen – calciatore giordano
 Mohammed Dawood Yaseen –  calciatore iracheno